Das Wort  bezeichnet
 englisch für Bitstrom, allgemein eine Folge von Bits, die einen Informationsfluss repräsentieren; ein serielles Signal
 in der Telekommunikationsbranche die Anmietung eines entbündelten Datenanschlusses durch Wettbewerber, siehe Bitstromzugang
 ein Schriftarten-Unternehmen, siehe Bitstream Inc.